Kagawa puede referirse a:
 Prefectura de Kagawa, una de las 47 jurisdicciones territoriales de Japón
 Shinji Kagawa, futbolista japonés del Real Zaragoza.